Luisa Cervera, poeta valenciana;
 Luisa Cervera, jugadora peruana de voleibol.